O termo Mocano pode referir-se a:
 Visnea mocanera - uma planta
Pittosporum coriaceum - uma planta

Desambiguação
Desambiguações de espécies